Nella stagione 1970-1971 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario 
La 14ª giornata era in programma il 3 gennaio 1971 ma, a causa dell'abbondante nevicata, è stata posticipata al 31 dello stesso mese.

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Torviscosa, Maniago, Tarcentina, Sangiorgina e Trivignano. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Corno (dal girone A), Aquileia e Pieris (dal girone B)

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.09.1970|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.09.1970

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.09.1970|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.09.1970

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.11.1970|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.12.1970

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.12.1970|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.01.1971

Note

Bibliografia 
 Annuario 1970-1971 della F.I.G.C. - Roma (1971)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia